Mündigkeit (von ) steht im Recht für:
 Volljährigkeit
 Geschäftsfähigkeit
 Deliktsfähigkeit
 Handlungsfähigkeit (Deutschland)
 Handlungsfähigkeit (Schweiz)
 Handlungsfähigkeit (Liechtenstein)

Mündigkeit steht in der Philosophie für:
 Mündigkeit (Philosophie)

Siehe auch:
 Vormundschaft
 Sorgerecht
 Ergänzungspflegschaft
 Kinderehe
 Ehemündigkeit
 Strafmündigkeit
 Sexualmündigkeit, siehe Schutzalter
 Unmündigkeit
 Geschlechtsvormundschaft

Historisch siehe auch:
 Antike: Patria Potestas
 Mittelalter: Munt
 Mittelalter: Vormundschaft#Begriffsgeschichte: munt, Mündigkeit, väterliche Gewalt